Rivière Manouane bezeichnet zwei Flüsse in der kanadischen Provinz Québec:

 Rivière Manouane (Rivière Péribonka), linker Nebenfluss des Rivière Péribonka
 Rivière Manouane (Rivière Saint-Maurice), rechter Nebenfluss des Rivière Saint-Maurice